Yulong (dinosauriër), een theropode dinosauriër
Yulong (Xingyang) (豫龙镇), stad in Xingyang, Henan
Jade Dragon Snow Mountain, een berg in Lijiang, China
Yulong River, een kleine zijrivier van de Li-rivier